Bryant Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bryant Township (Arkansas)
 Bryant Township (Kansas)
 Bryant Township (Nebraska)
 Bryant Township (North Dakota)
 Bryant Township (Edmunds County, South Dakota)
 Bryant Township (Faulk County, South Dakota)
 Bryant Township (Roberts County, South Dakota)